Orbit (von lateinisch  ‚Bahn‘) bezeichnet:
 in der Raumfahrt und Astronomie die Bahn eines Objektes um einen Himmelskörper, die Umlaufbahn
 darauf bezogen die Umlaufbahn eines Satelliten um einen Zentralkörper, siehe Satellitenorbit
 in der Mathematik die Menge aller Punkte, in die ein Element durch eine Gruppenoperation überführt werden kann, siehe Gruppenoperation
 in der Mathematik und der Theorie dynamischer Systeme die Menge der Zustände, die ein dynamisches System im Laufe der Zeit einnimmt.
 in der Medizin die Augenhöhle, siehe Orbita

Orbit heißen:
 Orbit (Lied), Lied von Shirin David
 William Orbit (* 1956), britischer Musiker
 Orbit-iEX, eine ehemalige Schweizer Computermesse
 Orbit (Reihe), eine US-amerikanische Reihe von Science-Fiction-Anthologien (1966–1980)
 Orbit Science Fiction, ein US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin (1953–1954)
 Orbit Books, ein britisches Verlagshaus

 ORBit, eine CORBA-Implementierung, siehe Common Object Request Broker Architecture
 eine Kaugummimarke des Herstellers The Wrigley Company
 Sachs-Huret Orbit, eine Fahrradkomponentenreihe

Siehe auch:
 Orbital
 Orbita (Schiff)
 Operation Sea Orbit
 Orbis (Begriffsklärung)